Le nom Hollande peut désigner :

Culture et société 
 « Le hollande » est un nom usuel du fromage d'Edam.
 Le papier hollande est une qualité de papier d'imprimerie.

Patronyme 

 André Hollande (1913-1998), un protistologiste français ;
 André-Charles Hollande (1881-1964), un pharmacien et médecin français ;
 Charles Belgique Hollande de La Trémoille (1655-1709),  de Thouars, chevalier, pair de France, duc de La Trémoille, prince de Tarente, comte de Laval, de Montfort et de Benon ;
 Eugène Hollande (1866-1931), un journaliste et écrivain français ;
 Fernand Hollande (1876-1938), un homme politique français, député SFIO de l'Aisne ;
 François Hollande (1954-), un magistrat, avocat, homme d'État français et le  président de la République française (2012-2017),
 la famille de François Hollande :
 Thomas Hollande (né en 1984), un avocat français.

Toponyme 

 le comté de Hollande, un État féodal du Saint-Empire, intégré en 1581 aux Provinces-Unies ;
 le Royaume de Hollande, un État satellite de l'Empire français qui a existé de 1806 à 1810. Napoléon  le créa pour remplacer la République batave ;
 la Hollande, une ancienne province des Pays-Bas. Ce nom est souvent utilisé à tort pour désigner l'ensemble des Pays-Bas. En 1840, elle a été divisée en deux entités distinctes :
 la Hollande-Septentrionale,
 la Hollande-Méridionale ;
 les étangs de Hollande, une série d'étangs des Yvelines, dans la forêt de Rambouillet ;
 la Nouvelle-Hollande, ancien nom de l'Australie.
 Clef de Hollande, localité à la frontière franco-belge.

Autres 
 Hollandaise, ou Hollandoise, pur-sang anglais (1775–1782).

Voir aussi

Liens externes